Кубок Болгарії з футболу 1979—1980 — 40-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вшосте здобула Славія (Софія).

1/32 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 листопада - 1 грудня 1979

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8-15 грудня 1979

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 1980

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 лютого 1980

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 1980

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1979–1980
Болгарія
Болгарія
1979 у болгарському спорті
1980 у болгарському спорті